KLU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Klagenfurt, Austria
 klu – codice ISO 639-3 della lingua klao
 KLU – Cocktail e Champagne palazzo del 700 ristrutturato dall’architetto Antonio di Maro